Но́рланд ( — «северная страна») — плоскогорье на северо-востоке Скандинавского полуострова, на севере Швеции и частично в Финляндии.

Высота плоскогорья ступенчато уменьшается с 800 м у Скандинавского нагорья (на западе) до 200 м у побережья Ботнического залива (на востоке). Сложено преимущественно кристаллическими породами Балтийского щита: гранитами, гнейсами, прикрытыми ледниковыми отложениями. Имеются месторождения высококачественных железных руд и цветных металлов.

Климат района умеренный, переходный от океанического к континентальному. Реки порожистые, обладают большими запасами гидроэнергии и используются для лесосплава. Таёжные еловые и сосновые леса (местами со значительными примесями берёзы) на подзолистых почвах.

Источники 
 .
 .

География Швеции
География Финляндии
Плоскогорья Европы